Генри Синклер:
 Генри I Синклер, граф Оркнейский (ок. 1345 — ок. 1400) — шотландский дворянин, 4-й барон Рослина, граф Оркнейский, лорд-адмирал Шотландии.
 Генри II Синклер, граф Оркнейский (ок. 1375 — ок. 1420) — граф Оркнейский, вассал Норвегии и Шотландии, участник битвы при Азенкуре.